Tenisový turnaj ATP Brisbane International 2012 se konal ve dnech 1. – 8. ledna v areálu the Queensland Tennis Centre australského Brisbane venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 484 750 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  'Andy Murray (vítěz)
  Gilles Simon (semifinále)
  Alexandr Dolgopolov (finále)
  Florian Mayer (1. kolo, skreč)
  Kei Nišikori (2. kolo)
  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer (1. kolo)
  Bernard Tomic (semifinále)

Jiné formy účasti 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
  James Duckworth
  Marinko Matosevic
  Benjamin Mitchell

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Jesse Levine
  Igor Andrejev
  Tacuma Itó
  John Millman

Odhlášení 
  Kevin Anderson (zranění kolene)
  James Blake (osobní důvody)
  Donald Young (osobní důvody)

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (vítězové)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (finále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (semifinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Brisbane International
ATP World Tour 2012
Tenis v Austrálii v roce 2012